Synteza subtraktywna – zjawisko mieszania kolorów poprzez odejmowanie promieniowań widzialnych różnych długości
 Synteza subtraktywna – metoda syntezy dźwięku polegająca na odejmowaniu harmonicznych